Педий (Pedius) е име на римските политици:
 * Квинт Педий Балб, консул 43 пр.n.e., племенник на Гай Юлий Цезар
 Квинт Педий Публикола, квестор 41 пр.н.е.
 Квинт Педий (художник), син на квестора от 41 пр.н.е.
 Гней Педий Каск, суфектконсул 71 г.